Tapira ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Tapira (Minas Gerais), Bundesstaat Minas Gerais 
 Tapira (Paraná), Bundesstaat Paraná